C15H20O3 – formula molecolare dell'aldeide abscissica
C15H20O3 – formula molecolare del partenolide

Formule molecolari